Magyarország madártávlatból (2008) A Magyar Televízió dokumentumfilm-sorozata. Rendező: Gyenes Károly.
 Magyarország madártávlatból (2014) Az Ozone Network/OzoneTV dokumentumfilm-sorozata. Rendező: Bárány Róbert.